Diário da Manhã (TVI) — telejornal português
 Diário da Manhã (Goiânia) — periódico brasileiro
 Diário da Manhã (Pelotas) — periódico brasileiro

Desambiguações de comunicações